Selvmord har flere betydninger:

 Selvmord – det at begå selvmord
 Selvmord (gruppe) – en dansk rapgruppe
 Selvmord (album) – album med rapgruppen Selvmord